Hărsovo (Хърсово) este numele mai multor localități din Bulgaria:

 Hărsovo, sat în Obștina Sandanski, Regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Hărsovo, sat în Obștina Nikola Kozlevo, Regiunea Șumen, Bulgaria
 Hărsovo, sat în Obștina Samuil, Regiunea Razgrad, Bulgaria

Vezi și 
 Hârsova
 Hârșova
 Hârșoveni

Toponime slave